Diofanto di Alessandria – matematico greco antico
Diophantus – cratere lunare